Condado de Lamar (Alabama)
 Condado de Lamar (Geórgia)
 Condado de Lamar (Mississippi)
 Condado de Lamar (Texas)

Desambiguações de topônimos